Vecksjöborrar (Schizasteridae) är en familj av sjöborrar som beskrevs av Lambert 1905. Vecksjöborrar ingår i ordningen Spatangoida, klassen sjöborrar, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Schizasteridae 5 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sjöborrar